Первый дивизион 1981 () — 39-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 26 апреля 1981 года и закончился 20 сентября 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1981
Фарерские острова
1981 год на Фарерских островах